Дмитрий Алексеевич Черненко (род. 28 декабря 1944 года, Николаев) — председатель правления Кременчугского сталелитейного завода (город Кременчуг) с 2007 по 2015 год , академик, вице-президент Академии инженерных наук Украины.

Биография и производственная деятельность 
В 1968 по окончании Николаевского кораблестроительного института пришёл работать на Судостроительный завод имени 61 коммунара. Был помощником строителя, строителем, начальником цеха. С 1985 по 1990 — заместитель директора завода по машиностроительному производству. В 1990 возглавил завод «Ленинская кузница» в Киеве. В 1995 назначен директором Судостроительного завода имени 61 коммунара.

В правительстве Л. Д. Кучмы и правительстве Звягильского — Масола занимал пост министра машиностроения, военно-промышленного комплекса и конверсии военного производства Украины (с 17 мая 1993).

28 апреля 2007 года состоялось учредительное собрание акционеров ОАО «Кременчугский сталелитейный завод», на котором председателем правления был избран Дмитрий Черненко.

Публикации 
 Динамика подводных буксируемых систем. — СПб: Судостроение, 1995. — 200 с., ил.

Литература 
 Энциклопедический словарь «Николаевцы, 1789—1999 г.г.», Николаев, издательство «Возможности Киммерии», 1999.

Примечания

Ссылки 
 Государственная база данных украинских экспортёров

Академики Украины
Министры Украины
Делегаты XXVI съезда КПСС